Rezj (stad), een stad in Russische oblast Sverdlovsk
Rezj (rivier), een rivier in Russische oblast Sverdlovsk